Ордина́рий — многозначный католический термин:

 Ординарий () — священнослужитель, занимающий должность, в силу которой он получает ординарную власть. Аналогом ординария на христианском Востоке является правящий архиерей.
 Ординарий () — постоянные, неизменяемые тексты мессы и литургии часов, в отличие от проприя, текстов, изменяемых в зависимости от конкретного дня.